Paxton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Paxton Township (Kansas)
 Paxton Township (Minnesota)
 Paxton Township (Ohio)